Unteroffizier steht für:

 Unteroffizier, ein militärischer Dienstgrad
 Unteroffiziere, eine Laufbahngruppe nach der deutschen Soldatenlaufbahnverordnung, siehe Laufbahngruppe#Unteroffiziere

Dienstgradgruppen:
 Unteroffiziere ohne Portepee
 Unteroffiziere mit Portepee